Gaius Calvisius Sabinus är ett namn som burits av flera romare:

 Gaius Calvisius Sabinus (konsul 39 f.Kr.), romersk politiker
 Gaius Calvisius Sabinus (konsul 4 f.Kr.), romersk politiker 
 Gaius Calvisius Sabinus (konsul 26 e.Kr.), romersk politiker